Москаль — етнофолізм на означення росіян.
 Москаль — українське прізвище.

 Москаль — сорт особливо пекучого часнику.

 Клоп-москаль — одна з назв червоноклопа червоного.

 Москаль — «чорноморсько-азовський анчоус, хамса, Engraulis encrasicolus», запозичення з польської мови; польське застаріле moskal «сорт дрібного оселедця», пов'язане з Moskal «росіянин»; назва мотивується тим, що цю рибу завозили з Росії; інша її назва «російська сардинка».
 Москалі — селище в Чернігівські області.
 Москалівка — назва деяких селищ в Україні.

Носії прізвища 
 Москаль Геннадій Геннадійович (11 грудня 1950) — український політик, голова голова Закарпатської обласної державної адміністрації.

Див. також 
 Мазкаль (ентомологічне) — мошка, Simulium ornatum Mg.
 Польське moskalik — «сорт дрібного оселедця» Назва, очевидно поширилась на росіян, бо це мало стосунок до російського національного промислу — лову і засолу риби (в тому числі оселедця ()). Крупним центром лову і переробки риби була Астрахань (рибу ловили для потреб царської казни, на оброк і ін.). Див. також: юкола, балик.
 Мескаль — алкогольний напій.

Примітки